

Wydarzenia 

 Azja
 W Chinach (dynastia Han) wprowadzono monopol na sól i żelazo.

Urodzili się 
 Lukullus, rzymski dowódca i polityk (zm. 56 p.n.e.)

Zmarli 
 Sima Xiangru, chiński poeta (ur. 179 p.n.e.)